Di seguito una lista di asteroidi dal numero 230001 al 231000 con data di scoperta e scopritore.

230001-230100 

|-
| 230001 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230002 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230003 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230004 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230005 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230006 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 230007 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 230008 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 230009 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 230010 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 230011 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 230012 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 230013 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 230014 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 230015 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 230016 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 230017 - ||  || 13 aprile 2000 || NEAT
|-
| 230018 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 230019 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 230020 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 230021 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 230022 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 230023 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 230024 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 230025 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 230026 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 230027 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 230028 - ||  || 29 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 230029 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 230030 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 230031 - || 2000 PG || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230032 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230033 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230034 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230035 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230036 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230037 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230038 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230039 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230040 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230041 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230042 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230043 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 230044 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230045 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230046 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230047 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230048 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230049 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230050 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230051 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230052 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230053 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230054 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230055 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230056 - ||  || 20 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 230057 - ||  || 20 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 230058 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230059 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230060 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230061 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230062 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 230063 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 230064 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 230065 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230066 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 230067 - ||  || 1 ottobre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 230068 - || 2000 UM || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230069 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230070 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230071 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230072 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230073 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230074 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230075 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 230076 - ||  || 26 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 230077 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230078 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230079 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 230080 - ||  || 20 novembre 2000 || Medkeff, J.
|-
| 230081 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230082 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230083 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 230084 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230085 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230086 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 230087 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230088 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230089 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230090 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 230091 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230092 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230093 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230094 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230095 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230096 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230097 - ||  || 22 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 230098 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230099 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230100 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|}

230101-230200 

|-
| 230101 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230102 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230103 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 230104 - ||  || 18 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 230105 - ||  || 23 dicembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 230106 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230107 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230108 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230109 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230110 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230111 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230112 - ||  || 18 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 230113 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230114 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230115 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 230116 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 230117 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 230118 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 230119 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 230120 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 230121 - ||  || 23 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 230122 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 230123 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 230124 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 230125 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 230126 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 230127 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230128 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230129 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230130 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230131 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230132 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230133 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230134 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230135 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 230136 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230137 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230138 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230139 - ||  || 13 agosto 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 230140 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230141 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230142 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230143 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230144 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230145 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230146 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230147 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230148 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230149 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230150 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230151 Vachier ||  || 20 agosto 2001 || Pic du Midi
|-
| 230152 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230153 - ||  || 19 agosto 2001 || Needville
|-
| 230154 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230155 Francksallet ||  || 26 agosto 2001 || Ory, M.
|-
| 230156 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230157 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 230158 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230159 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 230160 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 230161 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 230162 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230163 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230164 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230165 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230166 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230167 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230168 - ||  || 26 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230169 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230170 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 230171 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 230172 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230173 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230174 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230175 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230176 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230177 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 230178 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230179 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230180 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230181 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230182 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230183 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 230184 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230185 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 230186 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230187 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230188 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230189 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230190 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230191 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230192 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230193 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230194 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230195 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230196 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230197 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230198 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230199 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230200 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

230201-230300 

|-
| 230201 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230202 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230203 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230204 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230205 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 230206 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 230207 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230208 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230209 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 230210 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230211 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230212 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230213 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230214 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230215 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230216 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 230217 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230218 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230219 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230220 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230221 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230222 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230223 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230224 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 230225 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230226 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230227 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230228 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230229 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230230 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230231 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230232 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 230233 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230234 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230235 - ||  || 20 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 230236 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230237 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230238 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 230239 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230240 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230241 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230242 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230243 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230244 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230245 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 230246 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 230247 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 230248 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230249 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230250 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230251 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230252 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230253 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230254 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230255 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230256 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230257 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230258 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230259 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 230260 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230261 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230262 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230263 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230264 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230265 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230266 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230267 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 230268 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230269 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230270 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230271 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230272 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230273 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230274 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230275 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230276 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230277 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230278 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230279 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230280 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230281 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230282 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230283 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230284 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230285 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230286 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230287 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230288 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230289 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230290 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230291 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230292 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230293 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230294 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 230295 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 230296 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 230297 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230298 - ||  || 8 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 230299 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230300 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

230301-230400 

|-
| 230301 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230302 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230303 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230304 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230305 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230306 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 230307 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230308 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230309 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230310 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230311 - ||  || 19 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230312 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 230313 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230314 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230315 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230316 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230317 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230318 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230319 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230320 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230321 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230322 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230323 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230324 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230325 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230326 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230327 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230328 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230329 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230330 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230331 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230332 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230333 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230334 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230335 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230336 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230337 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230338 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230339 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230340 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230341 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230342 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230343 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230344 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230345 - ||  || 4 febbraio 2002 || Eskridge
|-
| 230346 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230347 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230348 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230349 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230350 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 230351 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230352 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230353 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 230354 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230355 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 230356 - ||  || 18 febbraio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 230357 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 230358 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 230359 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 230360 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 230361 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 230362 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 230363 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 230364 - ||  || 6 marzo 2002 || CSS
|-
| 230365 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 230366 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 230367 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 230368 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 230369 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 230370 - ||  || 19 marzo 2002 || Fountain Hills
|-
| 230371 - ||  || 16 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 230372 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 230373 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 230374 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230375 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230376 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230377 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 230378 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230379 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 230380 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 230381 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230382 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230383 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230384 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230385 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230386 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 230387 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 230388 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230389 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230390 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 230391 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 230392 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 230393 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230394 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 230395 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230396 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230397 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230398 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230399 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230400 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|}

230401-230500 

|-
| 230401 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230402 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230403 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 230404 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 230405 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230406 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 230407 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 230408 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 230409 - ||  || 31 maggio 2002 || NEAT
|-
| 230410 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 230411 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 230412 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 230413 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 230414 - ||  || 5 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 230415 Matthiasjung ||  || 20 giugno 2002 || NEAT
|-
| 230416 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 230417 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 230418 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 230419 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 230420 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230421 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230422 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230423 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230424 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230425 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230426 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 230427 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 230428 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 230429 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 230430 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 230431 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230432 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 230433 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 230434 - ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 230435 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230436 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230437 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230438 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230439 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230440 - ||  || 8 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 230441 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230442 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230443 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230444 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230445 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230446 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230447 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230448 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230449 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230450 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 230451 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230452 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 230453 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 230454 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 230455 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 230456 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 230457 - ||  || 7 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 230458 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230459 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230460 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230461 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230462 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230463 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230464 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230465 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230466 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230467 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230468 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230469 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230470 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230471 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230472 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 230473 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230474 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 230475 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 230476 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 230477 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230478 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230479 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230480 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230481 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230482 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230483 - ||  || 2 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 230484 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230485 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 230486 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230487 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230488 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230489 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230490 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230491 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230492 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230493 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230494 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230495 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230496 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230497 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230498 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230499 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230500 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|}

230501-230600 

|-
| 230501 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230502 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230503 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 230504 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 230505 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 230506 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 230507 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 230508 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230509 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 230510 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230511 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230512 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 230513 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 230514 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 230515 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230516 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230517 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230518 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 230519 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 230520 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 230521 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 230522 - ||  || 24 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230523 - ||  || 24 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230524 - ||  || 25 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 230525 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230526 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 230527 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230528 - ||  || 5 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 230529 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230530 - ||  || 5 dicembre 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 230531 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230532 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230533 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230534 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230535 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230536 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 230537 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 230538 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230539 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230540 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230541 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 230542 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230543 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230544 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230545 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230546 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230547 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230548 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230549 - || 2003 BH || 18 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 230550 - || 2003 BM || 21 gennaio 2003 || Young, J. W.
|-
| 230551 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230552 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230553 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230554 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230555 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230556 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230557 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 230558 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230559 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230560 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 230561 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 230562 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230563 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230564 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 230565 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 230566 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230567 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230568 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230569 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230570 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230571 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230572 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 230573 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230574 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230575 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230576 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230577 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 230578 - ||  || 2 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 230579 - ||  || 2 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 230580 - ||  || 1 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 230581 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 230582 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 230583 - ||  || 7 febbraio 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230584 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 230585 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 230586 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 230587 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 230588 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 230589 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230590 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230591 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 230592 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230593 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230594 - ||  || 7 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230595 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 230596 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230597 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230598 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230599 - ||  || 24 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230600 - ||  || 30 marzo 2003 || Stevens, B. L.
|}

230601-230700 

|-
| 230601 - ||  || 22 marzo 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 230602 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230603 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230604 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230605 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230606 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230607 - ||  || 25 marzo 2003 || CSS
|-
| 230608 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230609 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230610 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230611 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 230612 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230613 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 230614 - ||  || 27 marzo 2003 || CSS
|-
| 230615 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230616 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 230617 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230618 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230619 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 230620 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 230621 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 230622 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 230623 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 230624 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 230625 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 230626 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 230627 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 230628 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 230629 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 230630 - ||  || 30 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 230631 Justino || 2003 MB || 18 giugno 2003 || Sota, A.
|-
| 230632 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 230633 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 230634 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 230635 - ||  || 18 agosto 2003 || Polishook, D.
|-
| 230636 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 230637 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 230638 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 230639 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 230640 - ||  || 26 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 230641 - ||  || 26 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 230642 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 230643 - ||  || 8 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230644 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230645 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230646 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 230647 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230648 Zikmund ||  || 17 settembre 2003 || Tichý, M.
|-
| 230649 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 230650 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230651 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230652 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 230653 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230654 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230655 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230656 Kovácspál ||  || 19 settembre 2003 || Sárneczky, K., Sipocz, B.
|-
| 230657 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230658 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230659 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230660 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230661 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230662 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 230663 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 230664 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230665 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 230666 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 230667 - ||  || 25 settembre 2003 || Tichá, J., Tichý, M.
|-
| 230668 - ||  || 23 settembre 2003 || Sota, A.
|-
| 230669 - ||  || 27 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230670 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 230671 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230672 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 230673 - ||  || 30 settembre 2003 || Kessel, J. W.
|-
| 230674 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230675 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230676 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230677 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 230678 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 230679 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230680 - ||  || 4 ottobre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 230681 - ||  || 5 ottobre 2003 || Birtwhistle, P.
|-
| 230682 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230683 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230684 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230685 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230686 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230687 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230688 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230689 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230690 - ||  || 16 ottobre 2003 || Crni Vrh
|-
| 230691 Van Vogt ||  || 18 ottobre 2003 || Christophe, B.
|-
| 230692 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230693 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230694 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230695 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230696 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230697 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230698 - ||  || 19 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230699 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230700 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|}

230701-230800 

|-
| 230701 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230702 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230703 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230704 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230705 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230706 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230707 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230708 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230709 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230710 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230711 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230712 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 230713 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230714 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230715 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230716 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230717 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230718 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230719 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230720 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230721 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230722 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230723 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230724 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230725 - ||  || 24 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230726 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230727 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 230728 - ||  || 22 ottobre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 230729 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 230730 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 230731 - ||  || 17 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 230732 - ||  || 4 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230733 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 230734 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 230735 - ||  || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 230736 Jalyhome ||  || 18 novembre 2003 || Begues
|-
| 230737 - ||  || 18 novembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 230738 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230739 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 230740 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230741 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230742 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230743 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230744 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230745 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230746 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230747 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230748 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230749 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230750 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230751 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230752 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230753 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230754 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230755 - ||  || 19 novembre 2003 || CSS
|-
| 230756 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 230757 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 230758 - ||  || 23 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 230759 - ||  || 23 novembre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 230760 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 230761 - ||  || 23 novembre 2003 || CSS
|-
| 230762 - ||  || 23 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 230763 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230764 - ||  || 13 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230765 Alfbester ||  || 15 dicembre 2003 || Christophe, B.
|-
| 230766 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 230767 - ||  || 5 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230768 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230769 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230770 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230771 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230772 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230773 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230774 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230775 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230776 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230777 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230778 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230779 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230780 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 230781 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230782 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230783 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230784 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 230785 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230786 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 230787 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 230788 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 230789 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 230790 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 230791 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 230792 - ||  || 29 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 230793 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 230794 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 230795 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 230796 - || 2004 EJ || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 230797 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 230798 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 230799 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 230800 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|}

230801-230900 

|-
| 230801 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 230802 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 230803 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 230804 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 230805 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 230806 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 230807 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 230808 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 230809 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 230810 - ||  || 20 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 230811 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 230812 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 230813 - ||  || 23 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 230814 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 230815 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 230816 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 230817 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 230818 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 230819 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 230820 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 230821 - ||  || 12 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 230822 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 230823 - ||  || 21 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 230824 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 230825 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 230826 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 230827 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 230828 - ||  || 19 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 230829 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 230830 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 230831 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 230832 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 230833 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 230834 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 230835 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 230836 - ||  || 10 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 230837 - ||  || 11 agosto 2004 || NEAT
|-
| 230838 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 230839 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 230840 - ||  || 21 agosto 2004 || CSS
|-
| 230841 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 230842 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 230843 - ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 230844 - || 2004 RR || 3 settembre 2004 || NEAT
|-
| 230845 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230846 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230847 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230848 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230849 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230850 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230851 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230852 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230853 - ||  || 9 settembre 2004 || Klet
|-
| 230854 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230855 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230856 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 230857 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230858 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230859 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230860 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 230861 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230862 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230863 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230864 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230865 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230866 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230867 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230868 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230869 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230870 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230871 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230872 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230873 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230874 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230875 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230876 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230877 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230878 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230879 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 230880 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 230881 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230882 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230883 - ||  || 11 settembre 2004 || NEAT
|-
| 230884 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230885 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230886 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230887 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230888 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 230889 - ||  || 16 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230890 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230891 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230892 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 230893 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230894 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230895 - ||  || 7 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 230896 - ||  || 12 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 230897 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230898 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230899 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230900 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

230901-231000 

|-
| 230901 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230902 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 230903 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 230904 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230905 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230906 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 230907 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 230908 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230909 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230910 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230911 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230912 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230913 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230914 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230915 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230916 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230917 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230918 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230919 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230920 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230921 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230922 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230923 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 230924 - ||  || 15 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230925 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 230926 - ||  || 23 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 230927 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 230928 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 230929 - ||  || 10 novembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 230930 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 230931 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 230932 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 230933 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230934 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 230935 - ||  || 19 novembre 2004 || CSS
|-
| 230936 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 230937 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 230938 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230939 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 230940 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230941 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230942 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230943 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230944 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230945 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 230946 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230947 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230948 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230949 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230950 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230951 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230952 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 230953 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230954 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230955 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230956 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230957 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230958 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230959 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 230960 - ||  || 15 dicembre 2004 || CSS
|-
| 230961 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230962 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230963 - ||  || 2 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 230964 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230965 - ||  || 12 dicembre 2004 || Palomar
|-
| 230966 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 230967 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 230968 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 230969 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 230970 - ||  || 18 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 230971 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 230972 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 230973 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 230974 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 230975 Rogerfederer ||  || 10 gennaio 2005 || Ory, M.
|-
| 230976 - ||  || 10 gennaio 2005 || Endate, K.
|-
| 230977 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 230978 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 230979 - ||  || 15 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 230980 - ||  || 13 gennaio 2005 || Jarnac
|-
| 230981 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 230982 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 230983 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 230984 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 230985 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 230986 - ||  || 31 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 230987 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 230988 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230989 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230990 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230991 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230992 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230993 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 230994 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 230995 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 230996 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230997 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230998 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 230999 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 231000 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0230001